Ашау-им-Кимгау (, бав. Aschau im Cheamgau) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Розенхайм.  Население составляет 5677 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 79,61 км². Официальный код  —  09 1 87 114.

На территории коммуны располагается замок Хоэнашау.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии